Reboque pode ser:
 Reboque para bicicleta
 Reboque para motocicleta
 Reboque automotivo
 Bitrem
 Tritrem
 Rodotrem
 Trailer (veículo)
 Motocasa

Desambiguação